Сенокос — процесс сенокошения (заготовки сена), а также угодье, где осуществляется сенокошение (иное название — покос);

Топоним

Россия 
 Сенокос — пойменное озеро в долине реки Вятки у города Мамадыш в Татарстане.

Болгария 
 Сенокос — в Благоевградской области;
 Сенокос — в Добричской области;

Республика Македония 
 Сенокос — в общине Врапчиште;
 Сенокос — в общине Долнени;

Сербия 
 Сенокос — в общине Димитровград.

В культуре 
 Сенокос в славянской традиции